FK Metalurh Doněck (ukrajinsky: ФК «Металург» Донецьк), v tisku často uváděný i jako FK Metalurg Doněck, byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Doněck.

Klub byl založen v roce 1996 po přesunutí klubu Šachtar Šachtarsk do Doněcku. Před začátkem sezóny 2014/15 vyhnala klub válka na východní Ukrajině až do dalekého Kyjeva, kde byl klubu dočasně poskytnut azylový stadion kyjevského Obolonu. Po takto odehrané sezóně klub zbankrotoval a následně byly zbytky klubu i s prvoligovou licencí sloučeny do Dniprodzeržynsku.

Své domácí zápasy klub odehrával na stadionu Metalurh s kapacitou 5 300 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Metalurh-2 Doněck 

Metalurh-2 Doněck byl rezervní tým doněckého Metalurhu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2001/02, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální klubové stránky 
 Profil klubu na stránkách transfermarkt.com 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1996
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Sport v Doněcku